El término Andrew Johnson se puede referir a:

Andrew Johnson, decimosexto Presidente de los Estados Unidos.
Andrew Johnson, futbolista británico nacido en 1981.
Andrew James Johnson, futbolista galés
Andrew Johnson jr., baloncestista estadounidense